Илюшечкин — фамилия; имеет женскую форму Илюшечкина.
 Илюшечкин, Василий Павлович (1915—1996) — советский и российский историк-китаевед, доктор исторических и философских наук, специалист в области исторического материализма.
 Илюшечкина, Любовь Ивановна (род. 1991) — российская фигуристка, выступающая в парном катании, с мая 2014 за Канаду.